Râul Roșia se poate referi la:

 Roșia - râu din bazinul Arieș
 Roșia - afluent al râului Băiașu
 Roșia - afluent al râului Crișul Negru
 Roșia - afluent al Dornei
 Roșia - râu din bazinul Hârtibaciu
 Roșia - afluent al râului De La Hagher

Vezi și 
 Roșia (dezambiguizare)

Toponime românești